Lasse Kukkonen, född 18 september 1981 i Uleåborg, Finland, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för finländska Oulun Kärpät i FM-ligan. Den 8 april 2013 skrev han på ett tre+ettårs-kontrakt med Oulun Kärpät.

Kukkonen valdes av Chicago Blackhawks som 151:e spelare totalt i 2003 års NHL Entry Draft.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar 

Lasse Kukkonen on nhlfinns.com
Brooklynite Hockey - Lasse Kukkonen

Finländska ishockeyspelare
Spelare i Oulun Kärpät
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Philadelphia Phantoms
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i Rögle BK
Finländska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2006
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2010
Olympiska bronsmedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Män
Födda 1981
Levande personer
Idrottare från Uleåborg
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft